The Phantom Rider – nome di diversi personaggi dei fumetti Marvel Comics

Cinema
 The Phantom Rider – serial cinematografico del 1936 diretto da Ray Taylor
 The Phantom Rider – serial cinematografico del 1946